Reißeck heißen:
 Reißeck (Gemeinde), eine Gemeinde im Mölltal in Kärnten, Österreich.
 Reißeck (Berg), 2965 m, in den Hohen Tauern

Siehe auch:
 Reißeckgruppe